Kapalu ist der Familienname folgender Personen:

 Dick Kapalu (* 2001), vanuatuischer Mittelstreckenläufer 
 Mary-Estelle Kapalu (verh. Mary-Estelle Mahuk; * 1966), vanuatuische Sprinterin 

Kapalu steht für:

 Kapalu (Fluss), Fluss in Sambia